Мултилингвизам је употреба два или више језика једне особе или читаве заједнице. Данас на свету има више људи који владају са два или више језика од оних који владају само једним (монолингвизам). Према Блумфилду, двојезична особа је она која говори два или више језика као матерња. Међутим, Макнамара сматра да је двојезичан свако ко је способан да развије неку радњу (читање, писање, разумевање, причање) неког другог језика. Мек Ки заузима средишњи став, и дефинише двојезичност као способност алтернативног коришћења два или више језика.

Мултилингвизам је актуелна тема на пољу психологије и образовања већ више од 20 година, иако је способност двојезичних особа временом постала (нарочито у 20. веку) тема која буди интерес и подстиче нова истраживања на пољу лингвистике, педагогије, образовања, социологије, психологије и политике.

Види још 
 Монолингвизам

Референце

Спољашње везе 

 Колекционари језичког блага („Политика”, 16. јануар 2021)